Live at the Burton Cummings Theatre è un album dal vivo del gruppo indie rock canadese The Weakerthans, pubblicato nel 2010.

Tracce

Collegamenti esterni